83-й выпуск  Гент — Вевельгем — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 28 марта 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021. Победу одержал бельгийский велогонщик Ваут Ван Арт.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam и лучшая UCI ProTeam команда прошлого сезона Alpecin-Fenix. Также организаторы пригласили ещё 5 команд категории ProTeams.

Однако незадолго до старта гонки с неё в полном составе снялась команда Trek-Segafredo из положительного теста на COVID-19 у одного из членов её команды. А команде Bora-Hansgrohe запретили стартовать из-за обязательного недельного карантина её членов после положительного теста на COVID-19 полученного несколькими днями ранее перед гонкой E3 Саксо Банк Классик Таким образом в гонке приняло участие 23 команды.

Маршрут

Ход гонки 
Ещё до начала гонки из-за сильного ветра (7,5 м/с) предполагалось, что гонка сильно растянется. И ветер действительно сыграл свою роль — уже в начале гонки пелотон был разбит на несколько групп.

За 97 километров до финиша определилась группа в 25 гонщиков, среди которых были Сэм Беннетт, Данни Ван Поппель, Сонни Кольбрелли. Отрыв был достаточно резвым, и многие команды его пропустили, тем не менее Зденек Штыбар, Давиде Баллерини и ещё двое гонщиков попытались броситься в погоню.

При преодолении второго подъёма в лидирующей группе осталось 9 спортсменов.

За 16 километров до финиша несколько гонщиков первой группы предпринимали попытки оторваться, но тот же Беннетт уже не мог составить конкуренцию из-за плохого самочувствия.

За 9 километров до финиша идущие во главе группы отрыва стали оборачиваться в ожидании атак снизу.

За километр до финиша раскачивать группу начал Натан Ван Хойдонк, но жертвуя собой ради лидера команды, он ушёл с общей траектории, где, взяв левее, начал спринтовать Штефан Кюнг с Майклом Мэттьюсом на колесе, а Ваут Ван Арт, идя третьим, начал подтягиваться к центру дороги, и, блокируя Кольбрелли, финишировал первым. Таким образом, Ваут Ван Арт стал пятидесятым бельгийцем, победившим на Гент — Вевельгем.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт